Princetown ist Ortsbezeichnung von
 Princetown (Devon), Dartmoor, England
 Princetown (Caerphilly), Wales
 Princetown (New York), Schenectady County, New York, USA
 Princetown (Victoria), Great Ocean Road in Victoria, Australien
 Princetown (British Columbia), bei Vancouver, Kanada.

Siehe auch
 Princeton
 Princes Town